Salween je okoli 2.815 km dolga reka, ki izvira na Tibetanski planoti in se izliva v Andamansko morje. Na svoji poti prečka Kitajsko, Mjanmar in Tajsko.

Glej tudi 
 seznam rek

Reke na Kitajskem
Reke v Mjanmaru
Reke na Tajskem